Anonchus är ett släkte av rundmaskar. Anonchus ingår i familjen Leptolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Anonchus